Pasterzegletsjer (Groenland), gletjser in Groenland
 Pasterzegletsjer (Oostenrijk), gletsjer in Oostenrijk